Georges Le Brun Keris (1910-1970), journaliste et homme politique
Chantal Le Brun Keris (1949- ), enseignante, traductrice et photographe, bru du précédent